

Carriera

Giocatore
Dal 1985 al 1991 ha giocato nel Campionato Interregionale con la , con complessive 127 presenze ed un gol.

Nella stagione 1991-1992 ha giocato 30 partite con la Fermana nel Campionato Interregionale; successivamente, nella stagione 1992-1993 ha vestito la maglia del Potenza in Serie C1 e da gennaio 1993 quella dell'Altamura in Serie C2. A fine anno si è trasferito al San Marino, con la cui maglia ha giocato nel Campionato Nazionale Dilettanti sia durante la stagione 1993-1994 che durante la stagione 1994-1995, con complessive 7 reti in 59 presenze. Nell'estate del 1995 si è accasato al Forlì, società di Serie C2; ha giocato nella quarta serie italiana sia durante il campionato 1995-1996 che durante il campionato 1996-1997, segnando una rete (la sua prima in carriera in campionati professionistici) in 53 partite totali. Nel 1997 è quindi tornato a vestire la maglia del San Marino, con cui ha giocato per tre stagioni consecutive nel Campionato Nazionale Dilettanti, che nella stagione 1999-2000 ha vinto centrando così la promozione in Serie C2, dove ha poi giocato per un ulteriore triennio ancora nel San Marino, società che ha lasciato dopo complessivi 8 campionati (6 dei quali consecutivi) al termine della stagione 2002-2003. Nell'estate del 2003 si accasa al Riccione in Serie D; a gennaio 2004 passa al Bellaria, con cui gioca un'ultima stagione in Serie C2. Al termine di questo campionato, all'età di 35 anni si trasferisce all'Associazione Calcio Libertas, squadra del campionato sammarinese. Rimane nella società per quattro stagioni consecutive, vincendo anche la Coppa Titano (con conseguente qualificazione alla Coppa UEFA) nel 2006. Nel 2008 cambia maglia restando però a San Marino: si trasferisce infatti al Tre Fiori, dove gioca per tre stagioni consecutive (dal 2008 al 2011) vincendo sei trofei in tre anni; in particolare, vince tre campionati consecutivi, una Coppa Titano (nella stagione 2009-2010) e per due volte il Trofeo Federale (ovvero la Supercoppa di San Marino). Nella stagione 2009-2010 fa inoltre il suo esordio nelle coppe europee, giocando 2 partite nei preliminari di Champions League; gioca poi altre due partite nella medesima competizione anche nella stagione 2010-2011. Nel 2011 pass al Tre Penne, con cui nella stagione 2011-2012 vince per il quarto anno consecutivo il campionato di San Marino, facendo inoltre il suo esordio in Europa League, competizione nei cui turni preliminari gioca una partita. Nella stagione 2012-2013 veste inizialmente la maglia del San Giovanni per poi a stagione in corso tornare alla Libertas, con cui rimane anche nella stagione 2013-2014, annata nella quale gioca una partita nel primo turno preliminare di Europa League e vince per la terza volta in carriera (la seconda con la maglia della Libertas) la Coppa Titano. Nella stagione 2014-2015 torna a vestire la maglia del Tre Fiori, che lascia però dopo solamente una stagione per trasferirsi al La Fiorita, con cui nella stagione 2015-2016 gioca 2 partite nel primo turno preliminare di Europa League, concluso con l'eliminazione della sua squadra; nel corso della stagione vince per la quarta volta in carriera la Coppa Titano.

Allenatore
Nel 2018 inizia ad allenare la , formazione sammarinese.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

San Marino: 1999-2000

Libertas: 2006, 2013-2014
Tre Fiori: 2009-2010
La Fiorita: 2015-2016

Tre Fiori: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
Tre Penne: 2011-2012

Tre Fiori: 2010, 2011

Note

Collegamenti esterni

Statistiche Soccerdb.net
Scheda Worldfootball.net